Казариново — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Казариново — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Казариново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Казариново — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Казариново — станция в Буйском районе Костромской области.
 Казариново — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Казариново — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области.
 Казариново — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Казариново — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.